Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2009./10. je šesti put zaredom osvojila ekipa Podravka vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
13 klubova je igralo dvokružno prvenstvo (26 kola, odnosno 24 utakmice po ekipi).

Ljestvica

Poveznice 
 2. HRL 2009./10.
 3. HRL 2009./10.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL žene 2009./10.

2009-10
ž-1